Э́ван Макдо́нальд (; 17 ноября 1975, Инвернесс, Хайленд, Шотландия) — шотландский кёрлингист, второй в команде Великобритании на Олимпийских играх 2002 года и третий — в 2006 и в 2010 годах.

Достижения 
 : золото (, , ); серебро (); бронза ().
 : золото (, ); серебро (); бронза ().
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин: золото (1999, 2001, 2004, 2006, 2009, 2014, 2015).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2012); серебро (2013).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2012, 2013).

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу